103 může být:

 103 (číslo) – přirozené číslo
 103 – rok
 103 př. n. l. – rok
 Silnice II/103 – silnice II. třídy České Velenice – silnice I/24
 Messier 103 – otevřená hvězdokupa v souhvězdí Kasiopeji
 STS-103 – let raketoplánu Discovery v prosinci 1999